Ста́миц (, ) ― семья чешских и немецких музыкантов:

 Антонин Игнац Стамиц (1686–1765), органист, руководитель церковного хора. 
 Ян Вацлав Антонин Стамиц, также Иоганн Стамиц (1717―1757), сын А.И. Стамица — композитор, скрипач, дирижёр, родоначальник мангеймской школы.
 Карл Стамиц (1745―1801), сын Я.В.А. Стамица — композитор, скрипач.
 Антонин Стамиц (1750 ― между 1796 и 1809), сын Я.В.А. Стамица — композитор, скрипач.

Примечания 

Музыкальные династии